Русский альбом:

 Русский альбом (Гребенщиков)
 Русский альбом (Агузарова)
 Русский альбом (Кадышева)

См. также 
 Большой Русский Альбом